In Vordingborg fanden im Mittelalter zwei bedeutende Friedensschlüsse statt:

 Frieden von Vordingborg (1365)
 Frieden von Vordingborg (1435)